Talus har flere betydninger:
 Rulleben – knogle i foden, synonymt med rulleben
 Ur (geologi) – stenblokke som ligger neden for en bjergskråning når bjerget eroderes, synonymt med ur